Список синглов № 1 в чарте Adult Contemporary в 2020 году по версии журнала Billboard включает в себя самый популярные песни жанра adult contemporary (или современная музыка для взрослой аудитории). Данные чарта основываются на радиоротациях, сбором которых занимается Nielsen Broadcast Data Systems.

Первый лидер чарта в 2020 году был объявлен в выпуске Billboard от 4 января, ими стали Jonas Brothers с песней «Sucker», причём предыдущий лидер — они сами с песней «Like It’s Christmas». В 2019 году группа провела на верхних позициях 11 недель в чарте и возглавила его в 2020 году на шесть недель. 15 февраля на первое место вышел Льюис Капальди с песней «Someone You Loved», проведя на вершине следующие пять недель. 21 марта возглавили чарт Maroon 5 с песней «Memories».

Список хитов № 1

См. также 
 2020 год в музыке
 Список синглов № 1 в США в 2020 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 


Чарты Billboard 2020 года
2020
Списки хитов № 1 в США 2020 года